En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1972 celebrats a la ciutat de Munic (en aquells moments República Federal d'Alemanya) es disputaren 11 proves de boxa, totes elles en categoria masculina. La competició es dugué a terme al Boxhalle entre els dies 27 d'agost i 10 de setembre de 1972.

En la competició de boxa participaren un total de 354 boxadors de 80 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 1972 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1972
Boxa als Jocs Olímpics